Öringtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öringtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Öringtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Öringtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707086-146789), sjö i Strömsunds kommun, 
Öringtjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Öringtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,79 ha)
Öringtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,38 ha)
Öringtjärnarna, sjö i Skellefteå kommun, 
Öringtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,95 ha)

Se även
Börtingtjärn
Öringstjärn
Örlaxtjärn
Laxtjärn
Stenbittjärn
Stenbitsjön
Kutjaure (samiska),  (7,62 km²)
Kutsasjärvi (finska),  (3,09 km²)
Tammukkajärvi (finska)
Tapmoktjärn (samiska/svenska)
Tapmukjauratj (samiska)
Tapmukjaure (samiska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn